Die Communauté de communes Loue-Lison ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 22. September 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2022). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ornans.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Amancey-Loue-Lison,
 Communauté de communes du Pays d’Ornans und
 Communauté de communes du Canton de Quingey
sowie Zugang von zwei Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Val Saint-Vitois.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Tarcenay und Foucherans die Commune nouvelle Tarcenay-Foucherans. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 74.

Zum 1. Januar 2022 bildeten die ehemaligen Gemeinden Cussey-sur-Lison und Châtillon-sur-Lison die Commune nouvelle Cussey-sur-Lison. Zur gleichen Zeit bildeten die ehemaligen Gemeinden Mérey-sous-Montrond und Villers-sous-Montrond die Commune nouvelle Les Monts-Ronds. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 72.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

LoueLison
Gegründet 2016